Айрмонгер () — фамилия.

Известные носители 
  (1884—1958) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Ноттс Каунти», брат Джеймса Айрмонгера.
  (1918—1991) — ирландский дипломат, поэт и переводчик, посол Ирландии в Швеции, Норвегии и Финляндии (1964—1968), Индии (1968—1973), Люксембурге (1973—1979) и Португалии (1979—1980).
 Айрмонгер, Гарольд (1882—1937) — британский артиллерист, исполняющий обязанности губернатора Святой Елены (1925).
  (1876—1956) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе сборной Ноттингемшира, лучший игрок 1903 года по версии альманаха Wisden.
  (1918—2002) — британский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр 1948 года.
  (ур. Паркс; 1915—1989) — ямайско-британская писательница и политик, супруга Тома Айрмонгера.
  (1916—1998) — британский политик, член Палаты общин (1954—1974).